Mont Lyall peut se référer au :
 Mont Lyall, à la limite entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, au Canada ;
 mont Lyall, en Gaspésie, au Québec, Canada.
 Mont Lyall, une montagne des îles Kerguelen.